O Campeonato Mundial de Triatlo de 1993 foi a quinta edição do evento máximo do triatlo, aconteceu em Manchester, Reino Unido nos dias 21 e 22 de agosto, organizado pela International Triathlon Union (ITU).

Resultados

Masculino

Feminino

1993
World Triathlon Series
Desporto na Inglaterra em 1993